artykulacja (w architekturze) – podział płaszczyzny za pomocą elementów architektonicznych
 artykulacja (w fonetyce) – proces kształtowania dźwięków mowy ludzkiej
 artykulacja (w muzyce) – sposób wydobycia dźwięku z instrumentu
 fonetyzacja (lub artykulacja) – powtarzanie czytanego tekstu na głos lub w myślach